Goldener steht für:

 Goldener, Märchen in Ludwig Bechsteins Deutschem Märchenbuch

Goldener ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Goldener († 1475), deutscher Geistlicher und Augustiner
 Johann Ulrich Sutter-Goldener (1793–1869), Schweizer Textilunternehmer und Politiker